Ніколь Вайдішова (; нар. 23 квітня 1989) — колишня професійна чеська тенісистка.
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — ранг 7 досягнула 14 травня 2007 року.
Завершила кар'єру 2010 року. але відновила її в 2014-2016 роках.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 7 (6–1)

Фінали ITF

Одиночний розряд (2-1)

Досягнення в одиночних змаганнях

{|class=wikitable style=text-align:center
|-
!width=140|Турнір!!width=38|2004!!width=38|2005!!width=38|2006!!width=38|2007!!width=38|2008!!width=38|2009!!width=38|2010!!width=60|SR!!width=60|W–L!!width=50|W%
|-
|colspan=20 align=left|Турніри Великого Шлему
|-
|align=left|Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
|A
|bgcolor=afeeee|3р
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=yellow|ПФ
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|0 / 5
|13–5
| 
|-
|align=left|Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
|К3р
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=yellow|ПФ
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|0 / 5
|10–5
| 
|-
|align=left|Вімблдонський турнір
|К1р
|bgcolor=afeeee|3р
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|0 / 5
|13–5
| 
|-
|align=left|Відкритий чемпіонат США з тенісу
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|3р
|bgcolor=afeeee|3р
|bgcolor=afeeee|2р
|К1р
|A
|0 / 5
|8–5
| 
|-
!style=text-align:left|Перемоги-Поразки
!0–1
!8–4
!13–4
!15–4
!8–4
!0–3
!0–0
!0 / 20
!44–20
! 
|-
|colspan=20 align=left|Олімпійські Ігри
|-
|align=left|Теніс на Олімпійських іграх
|A
|colspan=3 style=color:#ccc|Not Held
|bgcolor=afeeee|1р
|colspan=2 style=color:#ccc|Not Held
|0 / 1
|0–1
|0%
|-
|colspan=18 align=left|Турніри WTA Premier Mandatory
|-
|align=left|Мастерс Індіан-Веллс
|A
|bgcolor=afeeee|3р
|A
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|3р
|A
|0 / 4
|7–4
| 
|-
|align=left|Мастерс Маямі
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|3р
|A
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|3р
|A
|0 / 5
|7–5
| 
|-
|align=left|Мастерс Мадрид
|colspan=5 style=color:#ccc|Not Held
|A
|A
|0 / 0
|0–0
|0%
|-
|align=left|China Open (теніс)
|colspan=5 style=color:#ccc|Tier II
|A
|A
|0 / 0
|0–0
|0%
|-
|colspan=18 align=left|Турніри WTA Premier 5
|-
|align=left|Dubai Tennis Championships
|colspan=5 style=color:#ccc|Tier II
|A
|A
|0 / 0
|0–0
|0%
|-
|align=left|Мастерс Рим
|A
|A
|bgcolor=afeeee|2р
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|К2р
|A
|0 / 2
|1–2
|
|-
|align=left|Мастерс Канада
|A
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|bgcolor=afeeee|3р
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|A
|0 / 3
|4–3
|
|-
|align=left|Мастерс Цинциннаті
|colspan=5 style=color:#ccc|Tier III
|A
|A
|0 / 0
|0–0
|0%
|-
|align=left|Toray Pan Pacific Open
|A
|A
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|A
|A
|A
|A
|0 / 1
|2–1
|
|-
|colspan=20 align=left|Tier I турніри
|-
|align=left|Volvo Car Open
|A
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|2р
|A
|colspan=2 style=color:#ccc|Premier
|0 / 3
|3–3
|
|-
|align=left|Qatar Telecom German Open
|A
|A
|A
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|colspan=2 style=color:#ccc|Not Held
|0 / 1
|0–1
|0%
|-
|align=left|Southern California Open
|A
|A
|bgcolor=yellow|ПФ
|A
|colspan=2 style=color:#ccc|Not Held
|colspan=1 style=color:#ccc|P
|0 / 1
|3–1
|
|-
|align=left|Кубок Кремля
|A
|A
|bgcolor=yellow|ПФ
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|bgcolor=afeeee|1р
|colspan=2 style=color:#ccc|Premier
|0 / 3
|5–3
|
|-
|align=left|Zurich Open
|A
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=yellow|ПФ
|style=color:#ccc|T II
|colspan=2 style=color:#ccc|Not Held
|0 / 2
|3–2
|
|-
!Загальна статистика!!2004!!2005!!2006!!2007!!2008!!2009!!2010!!colspan=3|Ранг
|-
|colspan=30 align=left|Титули–Фінали
|-
|align=left|Кількість турнірів
|7
|17
|18
|14
|19
|12
|1
|colspan=3|88
|-
!style=text-align:left|Титули
!2
!3
!1
!0
!0
!0
!0
!colspan=3|6
|-
|align=left|Фінали
|2
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|colspan=3|7
|-
|colspan=30 align=left|Перемоги-Поразки
|-
|align=left|Тверде
|style=font-size:90%|12–4
|style=font-size:90%|35–8
|style=font-size:90%|16–8
|style=font-size:90%|19–6
|style=font-size:90%|11–13
|style=font-size:90%|5–7
|style=font-size:90%|1–1
|style=font-size:90%|5 / 53
|99–47
|
|-
|align=left|Ґрунт
|style=font-size:90%|2–1
|style=font-size:90%|7–3
|style=font-size:90%|11–4
|style=font-size:90%|4–2
|style=font-size:90%|0–3
|style=font-size:90%|2–4
|style=font-size:90%|0–0
|style=font-size:90%|1 / 18
|26–17
|
|-
|align=left|Трава
|
|style=font-size:90%|3–3
|style=font-size:90%|3–1
|style=font-size:90%|6–2
|style=font-size:90%|6–3
|style=font-size:90%|0–1
|style=font-size:90%|0–0
|style=font-size:90%|0 / 10
|18–10
|
|-
|align=left|Килим
|
|
|style=font-size:90%|5–3
|style=font-size:90%|6–4
|style=font-size:90%|0–0
|style=font-size:90%|0–0
|style=font-size:90%|0–0
|style=font-size:90%|0 / 7
|11–7
|
|-
!style=text-align:left|Разом
!14–5
!45–14
!35–16
!35–14
!17–19
!7–12
!1–1
!style=font-size:100%|6 / 88
!154–81
!
|-
|align=left|Win%
|
|
|
|
|
|
|
!colspan=3|
|-
|colspan=30 align=left|Рейтинг на кінець року
|-
|style=text-align:left|Рейтинг
|77
|15
|bgcolor=eee8aa|10
|12
|41
|188
|495
|colspan=3|Ранг 7 <small>(14 травня 2007)
|}

Результати особистих зустрічей з гравчинями першої 10-ки рейтингу
Гравецьs з Рангом 1 показаний жирним шрифтом.

  Дінара Сафіна 2–0
  Олена Весніна 1–1
  Надія Петрова 1–3
  Саманта Стосур 6–0
  Єлена Янкович 6–3
  Даніела Гантухова 5–1
  Анна Чакветадзе 3–0
  Флавія Пеннетта 3–1
  Амелі Моресмо 3–2
  Вікторія Азаренко 2–1
  Анастасія Мискіна 1–0
  Вінус Вільямс 1–1
  Ана Іванович 1–4
  Ліндсі Девенпорт 0–1
  Мартіна Хінгіс 0–1
  Кім Клейстерс 0–2
  Лі На 0–3
  Серена Вільямс 0–4
  Жустін Енен''' 0–4

Примітки

Посилання 

 
 
 

Чеські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Чехи Німеччини
Уродженці Нюрнберга